Джхакараву () — ಝ, джха, буква слогового алфавита каннада из второй варги, придыхательная звонкая постальвеолярная аффриката /ʤh/. Произносится аналогично букве ಜ, джа, но с придыханием; исторически относится к группе согласных с сильным придыханием, но в современном языке произносится просто с придыханием, в отличие от согласных со слабым придыханием, которые в современном языке произносятся без придыхания. Символ юникода — U+0C9D.

Сочетание с гласными:

Пример двойного согласного: ಝ್ಝ

Примечания

Литература 
 Каннада-русский словарь. М. С. Андронов, М. А. Дашко, В. А. Макаренко Москва-1979

Каннада